Le Pacte peut désigner :

Télévision 

 Le Pacte, téléfilm français réalisé par Eric Summer ;
 Le Pacte, série télévisée danoise d'une saison créée en 2009.
 Le Pacte, série québécoise créée en 2022.

Cinéma 

 Le Pacte, court-métrage muet de 1910 réalisé par Émile Boucher ;
 Le Pacte (Lloyd's of London), film de Henry King, sorti en 1936 ;
 Le Pacte (Hellraiser), film américain sorti en 1987 ;
 Le Pacte, film de Daniel Cotard, produit en 2002 ;
 Le Pacte, court métrage de Heidi Maria Faisst, produit en 2002 ;
 Le Pacte (The Aryan Couple), film de John Daly, sorti en 2004 ;
 Le Pacte, film américain de Micheal Bafaro, sorti en 2006 ;
 Le Pacte, film américain de Roger Donaldson, sorti en 2011.

Musique 
 Le Pacte, maxi de Black Mesrimes et Bakry, sorti en 2006, ainsi que le titre d'une chanson présente sur celui-ci.

Littérature 
 Le Pacte, premier épisode de la série de bande dessinée Atalante ;
 Le Pacte, treizième album de la série de bande dessinée Jérôme K. Jérôme Bloche ;
 Le Pacte (), nouvelle fantastique d'Isaac Asimov, parue en  ;
 Le Pacte (), roman de Lars Kepler, publié en 2010 ;
 Le Pacte (Fire with Fire), série de romans écrits par Siobhan Vivian et Jenny Han ;
Le Pacte !, tome 58 de la série Buck Danny.

Divers 
 Le Pacte, société de distribution cinématographique française.
 .